Randy Jones (1950) amerikai baseballozó a Major League Baseball-ban
 Randy Jones (1952) amerikai énekes és színész
 Randy Jones (1969) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes amerikai bobos
 Randy Jones (1981) kanadai jégkorongozó
 Randy Jones (19??) angol dobos

Jegyzetek